Алексей може да се отнася за:
 Алексей от Турии (375 пр.н.е. – 275 пр.н.е.), древногръцки драматург
 Алексей (1295 – 1338), митрополит на Москва и светец
 Алексей (1629 – 1676), цар на Русия
 Алексей Петрович (1690 – 1718), велик княз и престолонаследник на Русия
 Алексей Михайлович (1875-1895), велик княз, внук на император Николай I
 Алексей Николаевич (1904 – 1918), велик княз и престолонаследник на Русия
 Алексей Березутски, руски футболист
 Патриарси на Руската православна църква
 Алексей I (1877 – 1970)
 Алексей II (р. 1929)